Anna Devaux-Raillon (1891-1968), peintre française ;
 Jacques Raillon (1762-1835), prélat français.